Rien steht für:

 Rien (Gemeinde Waidhofen an der Ybbs), ein Gemeindeteil der Stadt Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich
 Rien (Gemeinde Altschwendt), Ortschaft in der Gemeinde Altschwendt, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Rien ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Rien (* 1974), deutscher Schauspieler